Кириллица () — девятый блок стандарта Юникод. Содержит все буквы основной кириллицы, а также дополнительные буквы для славянских и неславянских алфавитов.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse;background:#FFFFFF;font-size: large;text-align: center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Кириллица
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+040x
| title="U+0400: CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE" | Ѐ
| title="U+0401: CYRILLIC CAPITAL LETTER IO" | Ё
| title="U+0402: CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE" | Ђ
| title="U+0403: CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE" | Ѓ
| title="U+0404: CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE" | Є
| title="U+0405: CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE" | Ѕ
| title="U+0406: CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I" | І
| title="U+0407: CYRILLIC CAPITAL LETTER YI" | Ї
| title="U+0408: CYRILLIC CAPITAL LETTER JE" | Ј
| title="U+0409: CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE" | Љ
| title="U+040A: CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE" | Њ
| title="U+040B: CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE" | Ћ
| title="U+040C: CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE" | Ќ
| title="U+040D: CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE" | Ѝ
| title="U+040E: CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U" | Ў
| title="U+040F: CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE" | Џ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+041x
| title="U+0410: CYRILLIC CAPITAL LETTER A" | А
| title="U+0411: CYRILLIC CAPITAL LETTER BE" | Б
| title="U+0412: CYRILLIC CAPITAL LETTER VE" | В
| title="U+0413: CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE" | Г
| title="U+0414: CYRILLIC CAPITAL LETTER DE" | Д
| title="U+0415: CYRILLIC CAPITAL LETTER IE" | Е
| title="U+0416: CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE" | Ж
| title="U+0417: CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE" | З
| title="U+0418: CYRILLIC CAPITAL LETTER I" | И
| title="U+0419: CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I" | Й
| title="U+041A: CYRILLIC CAPITAL LETTER KA" | К
| title="U+041B: CYRILLIC CAPITAL LETTER EL" | Л
| title="U+041C: CYRILLIC CAPITAL LETTER EM" | М
| title="U+041D: CYRILLIC CAPITAL LETTER EN" | Н
| title="U+041E: CYRILLIC CAPITAL LETTER O" | О
| title="U+041F: CYRILLIC CAPITAL LETTER PE" | П
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+042x
| title="U+0420: CYRILLIC CAPITAL LETTER ER" | Р
| title="U+0421: CYRILLIC CAPITAL LETTER ES" | С
| title="U+0422: CYRILLIC CAPITAL LETTER TE" | Т
| title="U+0423: CYRILLIC CAPITAL LETTER U" | У
| title="U+0424: CYRILLIC CAPITAL LETTER EF" | Ф
| title="U+0425: CYRILLIC CAPITAL LETTER HA" | Х
| title="U+0426: CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE" | Ц
| title="U+0427: CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE" | Ч
| title="U+0428: CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA" | Ш
| title="U+0429: CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA" | Щ
| title="U+042A: CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN" | Ъ
| title="U+042B: CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU" | Ы
| title="U+042C: CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN" | Ь
| title="U+042D: CYRILLIC CAPITAL LETTER E" | Э
| title="U+042E: CYRILLIC CAPITAL LETTER YU" | Ю
| title="U+042F: CYRILLIC CAPITAL LETTER YA" | Я
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+043x
| title="U+0430: CYRILLIC SMALL LETTER A" | а
| title="U+0431: CYRILLIC SMALL LETTER BE" | б
| title="U+0432: CYRILLIC SMALL LETTER VE" | в
| title="U+0433: CYRILLIC SMALL LETTER GHE" | г
| title="U+0434: CYRILLIC SMALL LETTER DE" | д
| title="U+0435: CYRILLIC SMALL LETTER IE" | е
| title="U+0436: CYRILLIC SMALL LETTER ZHE" | ж
| title="U+0437: CYRILLIC SMALL LETTER ZE" | з
| title="U+0438: CYRILLIC SMALL LETTER I" | и
| title="U+0439: CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I" | й
| title="U+043A: CYRILLIC SMALL LETTER KA" | к
| title="U+043B: CYRILLIC SMALL LETTER EL" | л
| title="U+043C: CYRILLIC SMALL LETTER EM" | м
| title="U+043D: CYRILLIC SMALL LETTER EN" | н
| title="U+043E: CYRILLIC SMALL LETTER O" | о
| title="U+043F: CYRILLIC SMALL LETTER PE" | п
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+044x
| title="U+0440: CYRILLIC SMALL LETTER ER" | р
| title="U+0441: CYRILLIC SMALL LETTER ES" | с
| title="U+0442: CYRILLIC SMALL LETTER TE" | т
| title="U+0443: CYRILLIC SMALL LETTER U" | у
| title="U+0444: CYRILLIC SMALL LETTER EF" | ф
| title="U+0445: CYRILLIC SMALL LETTER HA" | х
| title="U+0446: CYRILLIC SMALL LETTER TSE" | ц
| title="U+0447: CYRILLIC SMALL LETTER CHE" | ч
| title="U+0448: CYRILLIC SMALL LETTER SHA" | ш
| title="U+0449: CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA" | щ
| title="U+044A: CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN" | ъ
| title="U+044B: CYRILLIC SMALL LETTER YERU" | ы
| title="U+044C: CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN" | ь
| title="U+044D: CYRILLIC SMALL LETTER E" | э
| title="U+044E: CYRILLIC SMALL LETTER YU" | ю
| title="U+044F: CYRILLIC SMALL LETTER YA" | я
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+045x
| title="U+0450: CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE" | ѐ
| title="U+0451: CYRILLIC SMALL LETTER IO" | ё
| title="U+0452: CYRILLIC SMALL LETTER DJE" | ђ
| title="U+0453: CYRILLIC SMALL LETTER GJE" | ѓ
| title="U+0454: CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE" | є
| title="U+0455: CYRILLIC SMALL LETTER DZE" | ѕ
| title="U+0456: CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I" | і
| title="U+0457: CYRILLIC SMALL LETTER YI" | ї
| title="U+0458: CYRILLIC SMALL LETTER JE" | ј
| title="U+0459: CYRILLIC SMALL LETTER LJE" | љ
| title="U+045A: CYRILLIC SMALL LETTER NJE" | њ
| title="U+045B: CYRILLIC SMALL LETTER TSHE" | ћ
| title="U+045C: CYRILLIC SMALL LETTER KJE" | ќ
| title="U+045D: CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE" | ѝ
| title="U+045E: CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U" | ў
| title="U+045F: CYRILLIC SMALL LETTER DZHE" | џ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+046x
| title="U+0460: CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA" | Ѡ
| title="U+0461: CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA" | ѡ
| title="U+0462: CYRILLIC CAPITAL LETTER YAT" | Ѣ
| title="U+0463: CYRILLIC SMALL LETTER YAT" | ѣ
| title="U+0464: CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED E" | Ѥ
| title="U+0465: CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED E" | ѥ
| title="U+0466: CYRILLIC CAPITAL LETTER LITTLE YUS" | Ѧ
| title="U+0467: CYRILLIC SMALL LETTER LITTLE YUS" | ѧ
| title="U+0468: CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS" | Ѩ
| title="U+0469: CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS" | ѩ
| title="U+046A: CYRILLIC CAPITAL LETTER BIG YUS" | Ѫ
| title="U+046B: CYRILLIC SMALL LETTER BIG YUS" | ѫ
| title="U+046C: CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED BIG YUS" | Ѭ
| title="U+046D: CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED BIG YUS" | ѭ
| title="U+046E: CYRILLIC CAPITAL LETTER KSI" | Ѯ
| title="U+046F: CYRILLIC SMALL LETTER KSI" | ѯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+047x
| title="U+0470: CYRILLIC CAPITAL LETTER PSI" | Ѱ
| title="U+0471: CYRILLIC SMALL LETTER PSI" | ѱ
| title="U+0472: CYRILLIC CAPITAL LETTER FITA" | Ѳ
| title="U+0473: CYRILLIC SMALL LETTER FITA" | ѳ
| title="U+0474: CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA" | Ѵ
| title="U+0475: CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA" | ѵ
| title="U+0476: CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT" | Ѷ
| title="U+0477: CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT" | ѷ
| title="U+0478: CYRILLIC CAPITAL LETTER UK" | Ѹ
| title="U+0479: CYRILLIC SMALL LETTER UK" | ѹ
| title="U+047A: CYRILLIC CAPITAL LETTER ROUND OMEGA" | Ѻ
| title="U+047B: CYRILLIC SMALL LETTER ROUND OMEGA" | ѻ
| title="U+047C: CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA WITH TITLO" | Ѽ
| title="U+047D: CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA WITH TITLO" | ѽ
| title="U+047E: CYRILLIC CAPITAL LETTER OT" | Ѿ
| title="U+047F: CYRILLIC SMALL LETTER OT" | ѿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+048x
| title="U+0480: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOPPA" | Ҁ
| title="U+0481: CYRILLIC SMALL LETTER KOPPA" | ҁ
| title="U+0482: CYRILLIC THOUSANDS SIGN" | ҂
| title="U+0483: COMBINING CYRILLIC TITLO" | ◌҃
| title="U+0484: COMBINING CYRILLIC PALATALIZATION" | ◌҄
| title="U+0485: COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA" | ◌҅
| title="U+0486: COMBINING CYRILLIC PSILI PNEUMATA" | ◌҆
| title="U+0487: COMBINING CYRILLIC POKRYTIE" | ◌҇
| title="U+0488: COMBINING CYRILLIC HUNDRED THOUSANDS SIGN" | ◌҈◌
| title="U+0489: COMBINING CYRILLIC MILLIONS SIGN" | ◌҉◌
| title="U+048A: CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I WITH TAIL" | Ҋ
| title="U+048B: CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I WITH TAIL" | ҋ
| title="U+048C: CYRILLIC CAPITAL LETTER SEMISOFT SIGN" | Ҍ
| title="U+048D: CYRILLIC SMALL LETTER SEMISOFT SIGN" | ҍ
| title="U+048E: CYRILLIC CAPITAL LETTER ER WITH TICK" | Ҏ
| title="U+048F: CYRILLIC SMALL LETTER ER WITH TICK" | ҏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+049x
| title="U+0490: CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN" | Ґ
| title="U+0491: CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN" | ґ
| title="U+0492: CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE" | Ғ
| title="U+0493: CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE" | ғ
| title="U+0494: CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK" | Ҕ
| title="U+0495: CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK" | ҕ
| title="U+0496: CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DESCENDER" | Җ
| title="U+0497: CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER" | җ
| title="U+0498: CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DESCENDER" | Ҙ
| title="U+0499: CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DESCENDER" | ҙ
| title="U+049A: CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH DESCENDER" | Қ
| title="U+049B: CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH DESCENDER" | қ
| title="U+049C: CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE" | Ҝ
| title="U+049D: CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE" | ҝ
| title="U+049E: CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH STROKE" | Ҟ
| title="U+049F: CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH STROKE" | ҟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+04Ax
| title="U+04A0: CYRILLIC CAPITAL LETTER BASHKIR KA" | Ҡ
| title="U+04A1: CYRILLIC SMALL LETTER BASHKIR KA" | ҡ
| title="U+04A2: CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH DESCENDER" | Ң
| title="U+04A3: CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER" | ң
| title="U+04A4: CYRILLIC CAPITAL LIGATURE EN GHE" | Ҥ
| title="U+04A5: CYRILLIC SMALL LIGATURE EN GHE" | ҥ
| title="U+04A6: CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK" | Ҧ
| title="U+04A7: CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK" | ҧ
| title="U+04A8: CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN HA" | Ҩ
| title="U+04A9: CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN HA" | ҩ
| title="U+04AA: CYRILLIC CAPITAL LETTER ES WITH DESCENDER" | Ҫ
| title="U+04AB: CYRILLIC SMALL LETTER ES WITH DESCENDER" | ҫ
| title="U+04AC: CYRILLIC CAPITAL LETTER TE WITH DESCENDER" | Ҭ
| title="U+04AD: CYRILLIC SMALL LETTER TE WITH DESCENDER" | ҭ
| title="U+04AE: CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U" | Ү
| title="U+04AF: CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U" | ү
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+04Bx
| title="U+04B0: CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE" | Ұ
| title="U+04B1: CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE" | ұ
| title="U+04B2: CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH DESCENDER" | Ҳ
| title="U+04B3: CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH DESCENDER" | ҳ
| title="U+04B4: CYRILLIC CAPITAL LIGATURE TE TSE" | Ҵ
| title="U+04B5: CYRILLIC SMALL LIGATURE TE TSE" | ҵ
| title="U+04B6: CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DESCENDER" | Ҷ
| title="U+04B7: CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DESCENDER" | ҷ
| title="U+04B8: CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE" | Ҹ
| title="U+04B9: CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE" | ҹ
| title="U+04BA: CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA" | Һ
| title="U+04BB: CYRILLIC SMALL LETTER SHHA" | һ
| title="U+04BC: CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE" | Ҽ
| title="U+04BD: CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE" | ҽ
| title="U+04BE: CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER" | Ҿ
| title="U+04BF: CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER" | ҿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+04Cx
| title="U+04C0: CYRILLIC LETTER PALOCHKA" | Ӏ
| title="U+04C1: CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH BREVE" | Ӂ
| title="U+04C2: CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH BREVE" | ӂ
| title="U+04C3: CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH HOOK" | Ӄ
| title="U+04C4: CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH HOOK" | ӄ
| title="U+04C5: CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH TAIL" | Ӆ
| title="U+04C6: CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH TAIL" | ӆ
| title="U+04C7: CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH HOOK" | Ӈ
| title="U+04C8: CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH HOOK" | ӈ
| title="U+04C9: CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH TAIL" | Ӊ
| title="U+04CA: CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH TAIL" | ӊ
| title="U+04CB: CYRILLIC CAPITAL LETTER KHAKASSIAN CHE" | Ӌ
| title="U+04CC: CYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE" | ӌ
| title="U+04CD: CYRILLIC CAPITAL LETTER EM WITH TAIL" | Ӎ
| title="U+04CE: CYRILLIC SMALL LETTER EM WITH TAIL" | ӎ
| title="U+04CF: CYRILLIC SMALL LETTER PALOCHKA" | ӏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+04Dx
| title="U+04D0: CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH BREVE" | Ӑ
| title="U+04D1: CYRILLIC SMALL LETTER A WITH BREVE" | ӑ
| title="U+04D2: CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS" | Ӓ
| title="U+04D3: CYRILLIC SMALL LETTER A WITH DIAERESIS" | ӓ
| title="U+04D4: CYRILLIC CAPITAL LIGATURE A IE" | Ӕ
| title="U+04D5: CYRILLIC SMALL LIGATURE A IE" | ӕ
| title="U+04D6: CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH BREVE" | Ӗ
| title="U+04D7: CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH BREVE" | ӗ
| title="U+04D8: CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA" | Ә
| title="U+04D9: CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA" | ә
| title="U+04DA: CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS" | Ӛ
| title="U+04DB: CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS" | ӛ
| title="U+04DC: CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DIAERESIS" | Ӝ
| title="U+04DD: CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DIAERESIS" | ӝ
| title="U+04DE: CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DIAERESIS" | Ӟ
| title="U+04DF: CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DIAERESIS" | ӟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+04Ex
| title="U+04E0: CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN DZE" | Ӡ
| title="U+04E1: CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN DZE" | ӡ
| title="U+04E2: CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH MACRON" | Ӣ
| title="U+04E3: CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON" | ӣ
| title="U+04E4: CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS" | Ӥ
| title="U+04E5: CYRILLIC SMALL LETTER I WITH DIAERESIS" | ӥ
| title="U+04E6: CYRILLIC CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS" | Ӧ
| title="U+04E7: CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS" | ӧ
| title="U+04E8: CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O" | Ө
| title="U+04E9: CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O" | ө
| title="U+04EA: CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS" | Ӫ
| title="U+04EB: CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS" | ӫ
| title="U+04EC: CYRILLIC CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS" | Ӭ
| title="U+04ED: CYRILLIC SMALL LETTER E WITH DIAERESIS" | ӭ
| title="U+04EE: CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH MACRON" | Ӯ
| title="U+04EF: CYRILLIC SMALL LETTER U WITH MACRON" | ӯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+04Fx
| title="U+04F0: CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS" | Ӱ
| title="U+04F1: CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS" | ӱ
| title="U+04F2: CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE" | Ӳ
| title="U+04F3: CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE" | ӳ
| title="U+04F4: CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DIAERESIS" | Ӵ
| title="U+04F5: CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DIAERESIS" | ӵ
| title="U+04F6: CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH DESCENDER" | Ӷ
| title="U+04F7: CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH DESCENDER" | ӷ
| title="U+04F8: CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU WITH DIAERESIS" | Ӹ
| title="U+04F9: CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH DIAERESIS" | ӹ
| title="U+04FA: CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE AND HOOK" | Ӻ
| title="U+04FB: CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE AND HOOK" | ӻ
| title="U+04FC: CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH HOOK" | Ӽ
| title="U+04FD: CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH HOOK" | ӽ
| title="U+04FE: CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH STROKE" | Ӿ
| title="U+04FF: CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH STROKE" | ӿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
 1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Дополнение к кириллице
 Расширенная кириллица — A
 Расширенная кириллица — B
 Расширенная кириллица — C

Примечания